Hekataios () bezeichnet folgende Personen:

 Hekataios von Milet, ein griechischer Historiograph (ca. 560 v. Chr. bis ca. 480 v. Chr.) 
 Hekataios von Kardia (4. Jahrhundert v. Chr.), Tyrann von Kardia
 Hekataios (Gefährte Alexanders) (4. Jahrhundert v. Chr.), Mörder des Attalos
 Hekataios von Abdera oder aus Teos, ein griechischer Philosoph und Historiograph (um 300 v. Chr.), ihm zugeschriebene Pseudoepigraphien:
 Pseudo-Hekataios I, etwa 100 v. Chr. entstanden
 Pseudo-Hekataios II, vor 100 n. Chr. entstanden
 Hekataios von Thasos, Epigrammatiker
 Hekataios (Toreut), antiker griechischer Toreut

Siehe auch:
 Hecataeus (Mondkrater)